Уилсън може да се отнася за:
 Хора
 Алигзандър Уилсън (1766-1813), американски зоолог
 Ангъс Уилсън (1913-1991), британски писател
 Андрю Уилсън (р. 1950), британски писател
 Годфри Уилсън (1908-1944), британски антрополог
 Джаки Уилсън (1934-1984), американски певец
 Джеймс Уилсън (1742-1798), американски политик
 Доувър Уилсън (1881-1969), британски литературовед
 Едмънд Уилсън (1895-1972), американски критик
 Едмънд Бичър Уилсън (1856-1939), американски биолог
 Едуард Уилсън (р. 1929), американски биолог
 Елън Уилсън (1860-1914), съпруга на американския политик Удроу Уилсън
 Кенет Уилсън (р. 1936), американски физик
 Колин Уилсън (р. 1931), британски писател
 Ланфорд Уилсън (р. 1937), американски драматург
 Огъст Уилсън (р. 1945), американски драматург
 Ричард Уилсън (1714-1782), британски художник
 Робърт Антон Уилсън (р. 1932-2007) американски психаделичен пионер, автор на научна фантастика
 Робърт Удроу Уилсън (р. 1936), американски астроном
 Тъзо Уилсън (1908-1993), канадски геолог
 Удроу Уилсън (1856-1924), американски политик
 Уилям Джулиъс Уилсън (р. 1935), американски социолог
 Флип Уилсън (1933-1998), американски комик
 Хариет Уилсън (1828-1863), американска писателка
 Харолд Уилсън (1916-1995), британски политик
 Хенри Уилсън (1812-1875), американски политик
 Хенри Мейтланд Уилсън (1881-1964), британски офицер
 Хенри Хюс Уилсън (1864-1922), британски офицер
 Чарлз Уилсън (1869-1959), британски физик
 Уилсън (Северна Каролина), град в САЩ
 Окръзи в САЩ
 Уилсън (окръг, Канзас)
 Уилсън (окръг, Северна Каролина)
 Уилсън (окръг, Тексас)
 Уилсън (окръг, Тенеси)

 Друго:
 Уилсън, американски игрален филм от 1944 година